Амбулоцет () — вид ископаемых китообразных из монотипического рода амбулоцетов (Ambulocetus), обитавших в эоцене 48,6—40,4 млн лет назад на территории современного Пакистана. Является «переходной формой» между наземными четвероногими млекопитающими и современными китообразными.

Родовое название означает «ходящий кит».

Внешний вид 
Внешне животное отдалённо напоминало нечто среднее между крокодилом и дельфином. На коже, возможно, была шерсть. Лапы перепончатые. Хвост и конечности были хорошо приспособлены для передвижения в водной среде. Зубы острые, треугольной формы. Длина животного составляла примерно 3 м, вес — около 300 кг.

Образ жизни 
Хищник. Скорее всего, он, подобно современным крокодилам поджидал добычу на дне озера, бросался на неё и затаскивал в воду. В воде этот «млекопитающий крокодил» передвигался посредством изгибаний спины и хвоста в вертикальной плоскости. На суше амбулоцет, подобно современным крокодилам, двигался неуклюже. Ночь животные проводили на берегу, недалеко от воды.

В массовой культуре 
 Амбулоцет был показан в первой серии научно-популярного фильма BBC «Прогулки с чудовищами».
 Ходячие киты амбулоцеты упоминаются в книге Джеймса Роллинса.
 В манге «Cage of Eden» амбулоцет атакует выживших.
 В книге Стивена Бакстера «Эволюция» амбулоцет упоминается среди представителей эоценовой фауны острова Элсмир.

Галерея

Примечания 

Вымершие китообразные
†
Млекопитающие эоцена
Переходные формы
Фоссилии из эоценовых отложений Пакистана
Фоссилии, описанные в 1996 году